Боевой клич:

 Боевой клич — громкий призыв во время боя, призванный подбодрить товарищей.
 Боевой клич — первый роман американского писателя Леона Юриса.